Sabre (band), Britse metalband
 North American F-86 Sabre, een straaljager
 North American F-100 Super Sabre, een straaljager
 Sabre GDS, een computersysteem
 Sabre (tank), een tank
 een historisch scootermerk uit 1953 en 1954: zie Lenoble